«Словни́к церко́вної істо́рії та геогра́фії» (; DHGE) — французький енциклопедичний словник, присвячений християнству від античності до сучасності. Публікується з 1909 року в Парижі видавництвом Letouzey et Ané. Перший том вийшов 1912 року. Містить статі про святих, духовенство, теологів, релігійні громади, діоцезії, монастирі, місця паломництва тощо. Виходить під егідою Левенського католицького університету. Станом на 2018 рік вийшло 190 випусків, об'єднаних у 32 томи. Один з найважливіших довідників з історії церкви.

Томи 
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 1. 1912	DHGE-V 1	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 2. 1914	DHGE-V 2  	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 3. 1924	DHGE-V 3	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 4. 1930	DHGE-V 4	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 5. 1931	DHGE-V 5	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 6. 1932	DHGE-V 6	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 7. 1934	DHGE-V 7	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 8. 1935	DHGE-V 8	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 9. 1937	DHGE-V 9	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 10. 1938	DHGE-V 10	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 11. 1949	DHGE-V 11	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 12. 1953	DHGE-V 12 	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 13. 1956	DHGE-V 13	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 14. 1960	DHGE-V 14	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 15. 1963	DHGE-V 15	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 16. 1967	DHGE-V 16	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 17. 1971	DHGE-V 17	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 18. 1977	DHGE-V 18
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 19. 1981	DHGE-V 19
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 20. 1984	DHGE-V 20	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 21. 1986	DHGE-V 21	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 22. 1988	DHGE-V 22	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 23. 1990	DHGE-V 23	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 24. 1993	DHGE-V 24	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 25. 1995	DHGE-V 25	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 26. 1995	DHGE-V 26	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 27. 1998	DHGE-V 27	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 28. 2000	DHGE-V 28	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 29. 	2004	DHGE-V 29	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 30. 	2008	DHGE-V 30	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 31. 2015	DHGE-V 31	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 32. 2019	DHGE-V 32	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 28. 	2000	DHGE-V 28 HB	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 29. 2004	DHGE-V 29 HB	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 30. 2008	DHGE-V 30 HB	
 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. V. 31. 2015	DHGE-V 31

Посилання 
 The Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques (DHGE) / Louvain Dictionary of Church History 
 Словник онйлайн 

Історія християнства
Французькі словники
Біографічні словники
Географічні словники
Історичні словники
Тематичні словники
Християнські словники
Онлайнові словники